Ampere — unidade de medida de corrente elétrica
 Ampére — município do estado do Paraná, Brasil
 André-Marie Ampère — físico francês
 Associação Desportiva de Ampére — equipe de futebol de salão
 Lei de Ampère — lei do eletromagnetismo

Desambiguações de ciências
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes
Desambiguações de tecnologia